Сулейман Чарыярович Мухадов (; 24 декабря 1993, Ашхабад) — туркменский футболист, нападающий клуба «Ахал» и национальной сборной Туркменистана.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы «Олимп» Ашхабад. Сын известного в прошлом туркменского нападающего — Чарыяра Мухадова.

МТТУ 
Начал карьеру в ашхабадском МТТУ. В 2013 году победил в Суперкубке Туркмении, затем в турнире «Eskişehir Cup 2013». В конце сезона завоевал золотые медали чемпионата Туркмении, по итогам сезона, стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Туркмении (23 гола). В 2014 году дебютировал в Кубке президента АФК, в пером же матче отметился дублем в ворота китайского клуба «Татунг», после поразил ворота «Римёнсу», в третьем матче снова ометился дублем в матче против «Церес». 7 июня 2014 года оформил пента-трик в ворота «Дашогуза» в рамках Чемпионата Туркмении. В заключительной стадии Кубка президента АФК 2014 оформил хет-трик, забив «Manang Marshyangdi Club» (3:1) и дубль в матче против «Sri Lanka Air Force» (2:1). В финале кубка забил победный гол корейскому «Римёнсу» (2:1) и впервые завоевал трофей, а также был признан MVP турнира и лучшим бомбардиром (11 голов).

«Алтын Асыр» 
В 2015 году перешёл в ашхабадский «Алтын Асыр», 10 февраля 2015 года дебютировал за клуб в Кубке АФК. В первом же матче Чемпионата Туркменистана отметился голом в ворота «Хазыны». В октябре забил 2 гола в матче за Суперкубок Туркмении 2015, был обыгран «Ахал» (3:0). По итогам сезона стал вторым лучшим бомбардиром Чемпионата Туркменистана, в общей сложности за 2015 год забил 40 голов в различных турнирах (Чемпионат Туркменистана — 29, Кубок Туркменистана — 8, Суперкубок Туркменистана — 2, отборочный турнир на Чемпионат мира 2018 — 1). В составе «Алтын Асыра» стал чемпионом Туркменистана 2015 и обладателем Кубка Туркменистана 2015.

В августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года.

В сборной 
Дебютировал за сборную Туркменистана в октябре 2012 года в матче против Вьетнама. 28 октября 2012 года забил свой первый гол Лаосу.

Участвовал в Кубке Содружества 2013 за молодежную сборную Туркмении.

Достижения

Командные 
 МТТУ
 Чемпион Туркмении: 2013
 Суперкубок Туркмении: 2013
 Кубок президента АФК: 2014
 «Алтын Асыр»
 Чемпион Туркмении: 2015
 Суперкубок Туркмении: 2015
 Кубок Туркмении: 2015

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка президента АФК: 2014
 Обладатель приза «Самый ценный игрок Кубка президента АФК»: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Игроки ФК «Ахал»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил